O Campeonato Carioca Feminino de 1976 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro. O  foi o campeão carioca de 1976

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da BasketRio

1976
Esporte no Brasil em 1976
1976 no basquetebol